RS-232 ili EIA RS-232C je standardni međusklop za serijski prijenos binarnih podataka između datotečne spojne opreme DTE (eng. Data terminal equipment) i datotečne komunikacijske opreme DCE (eng. Data communication equipment). RS-232 također se koristi kao standardni serijski međusklop na računalima, no u zadnje vrijeme sve više ga istiskuju iz upotrebe noviji serijski međuskopovi poput USB ili Firewire. Postoji još jedan standard sličan RS-232: ITU-T standard V.24.

Null modem shema 

Sklopovlje
Protokoli fizičkog sloja